Stein der Weisen steht für:
 Stein der Weisen, in der Alchemie eine Substanz, um unedle Metalle in Gold oder Silber zu verwandeln
 Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel, ein Wiener Singspiel (1790) von Emanuel Schikaneder
 Der Stein der Weisen (Wedekind), ein Drama (1909) von Frank Wedekind
 Der Stein der Weisen, eine von 1889 bis 1928 in drei Folgen erschienene Zeitschrift

Siehe auch:
 Harry Potter und der Stein der Weisen